

Persone 
 Manlio Bacigalupo (1907-1977) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Massimo Bacigalupo (1947) – regista, saggista e critico letterario italiano
 Niccolò Bacigalupo (1837-1904) – poeta e drammaturgo italiano
 Renato Bacigalupo (1908-1979) – nuotatore italiano
 Rolando Bacigalupo (1914-1989) – cestista peruviano
 Rosa Bacigalupo Carrea (1794 ca. – 1854) – pittrice italiana
 Valerio Bacigalupo (1924-1949) – calciatore italiano, di ruolo portiere.

Altro 
 Bacigalupo – cognome italiano
 Stadio Valerio Bacigalupo – impianto sportivo di Savona